Toliški arhiđakonat je rimokatolički arhiđakonat, jedan od četiriju u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Pripada Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kojoj još pripadaju Plehanski, Fojnički i Gučogorski arhiđakonat. Arhiđakon Toliškog arhiđakonata je msgr. preč. Darko Tomašević. Arhiđakonatu pripadaju Brčanski, Doborski i Šamački dekanat.

Izvori 

Vrhbosanska nadbiskupija